Alvino ist der Familienname folgender Personen:

 Alvino Rey (eigentlich Alvin McBurney; 1908–2004), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist und Bandleader des Swing
 Giuseppe d’Alvino (1550–1611), italienischer Maler